Катови́це ( ,  — Ка́ттовиц; Сталино́груд () в 1953—1956) — город на юге Польши в Верхней Силезии, столица Силезского воеводства. Основан в XIX веке, получил статус города в 1865 году, по решению короля Пруссии Вильгельма I. По данным на 2004 год, население Катовице составляет 321 163 человека, а всего в агломерации живёт 3 487 000 человек.

Катовице — центр науки, культуры, промышленности, бизнеса, торговли и транспорта в Верхней Силезии и южной части Польши, а также главный город в Верхнесилезском промышленном регионе. Катовице находится в пределах городской зоны с населением в 2 774 460 человек по данным Евростата, а также частью более широкой силезской столичной области с населением 5 294 000 человек в соответствии с Европейской сетью наблюдения за пространственным планированием.

История 
В районе Катовице, в Верхней Силезии, обитают этнические силезцы с самой ранней задокументированной историей. Первоначально он управлялся польской силезской династией Пястов до её пресечения в 1370 году со смертью короля Казимира III,. Поселение района, окружающего Катовице, относится к концу XII века. С 1138 года кастолины Бытома охватывали территории, где сейчас находится Катовице. В 1177 году земли были юридически переданы герцогом Казимиром II Праведником его племяннику Мешко I Тангелфуту. Это оправдывало их включение в средневековые силезские провинции. На рубеже XIV века были созданы новые деревни под названиями Богусице, Лигота, Шопенице и Подлеси, а также деревня Домб, упомянутая в 1299 году в документе, выпущенном герцогом Казимиром из Бытома.

С 1327 года регион находился в составе Королевства Богемии. В исторических документах, датированных 1468 годом, была ссылка на поселение Подлеси, которое в настоящее время является одним из городских районов, тогда как деревня Катовице (или «Катовице» в старых записях) впервые упоминается в 1598 году. Историки полагают, что Катовице был основан на правом берегу реки Равы Анджеем из Богуциц примерно в 1580 году.

В 1742 году Первая силезская война перевела Верхнюю Силезию, включая Катовице, в Пруссию. Впоследствии со второй половины XVIII века многие немецкие или прусские ремесленники, торговцы и художники начали селиться в регионе, который в последние сотни лет населялся поляками. Одновременно Силезия испытала приток первых еврейских поселенцев. В первой половине XIX века интенсивная индустриализация превратила местные мельницы и фермы в промышленные сталелитейные заводы, шахты, литейные и ремесленные мастерские. Это также способствовало созданию компаний и быстрому росту города. В то же время Катовице соединилось с железнодорожной системой первым поездом, прибывшим на главный вокзал в 1847 году.

Катовице получил статус города в 1865 году в прусской провинции Силезия. Город процветал из-за больших минеральных (особенно угольных) месторождений в близлежащих горах. Обширный рост городов и благосостояние зависели от угольной и сталелитейной промышленности, которая началась во время промышленной революции. В городе проживали в основном немцы, силезцы, евреи и поляки. В 1884 году здесь встретились 36 еврейских делегатов, образовавших движение Ховевей Цион (евр. «любящие Сион», палестинофилы). Раньше часть района Бехтен, в 1873 году, стала столицей нового района Катовиц. 1 апреля 1899 года город был отделён от района, став независимым городом.

В соответствии с Версальским договором после Первой мировой войны плебисцит Верхней Силезии был организован Лигой Наций. Население проголосовало (22 774 человека), чтобы остаться в составе Германии, однако 3900 человек проголосовало за Польшу. Несмотря на большинство голосов, город был прикреплён к Польше. После Силезского восстания 1919—1921 годов Катовице стал частью второй польской республики с некоторой автономией для силезского парламента в качестве избирательного округа и Совета силезского воеводства в качестве
исполнительного органа).

На ранних этапах Второй мировой войны от Катовиц по сути отказались, поскольку польская армия должна была расположиться вокруг Кракова. В то время, когда обстрел Вестерплатте 1 сентября 1939 года был признан первым причастным к Второй мировой войне, Гитлер фактически заказал молчаливую саботажную миссию днём раньше, одевая своих офицеров СС, как польских солдат. Под нацистской оккупацией были разрушены многие исторические и культовые памятники города, в первую очередь Великая Катовицкая синагога, которая была сожжена до основания 4 сентября 1939 года. За этим последовало изменение названий улиц и введение строгих правил. Кроме того, использование польского языка в общественных беседах было запрещено. Немецкая администрация также печально известна организацией публичных казней гражданских лиц, а к середине 1941 года бо́льшая часть польского и еврейского населения была изгнана.

В период немецкой оккупации на заводе «Ферум» в городе Катовице для вермахта производились реактивные снаряды. В городе действовала подпольная группа польских коммунистов (одним из участников которой был советский пограничник ст. лейтенант С. В. Козленков).

В январе 1945 года Катовице были освобождены Красной Армией от немецкой оккупации.

Послевоенный период Катовиц характеризовался временем развития тяжёлой промышленности в Верхнесилезском регионе, что помогло городу восстановить свой статус промышленно развитого польского города и крупного административного центра. Поскольку город развивался быстро, 1950-е годы ознаменовали значительное увеличение численности населения и приток мигрантов из Восточных приграничных районов, так называемого Креси. Городская область начала быстро расширяться за счёт включения соседних коммун и уездов.

C 7 марта 1953 года по 10 декабря 1956 года Катовице называли Сталиногрудом в честь лидера Советского Союза Иосифа Сталина. Это изменение было внесено постановлением Государственного совета. В 1956 году возвращено прежнее название после многочисленных протестов.

При введении военного положения в декабре 1981 в Катовице произошли крупные выступления профсоюза Солидарность — забастовки на шахте «Вуек» и на металлургическом комбинате Хута Катовице, подавленные военной силой.

В 1990 году прошедшие первые демократические местные выборы ознаменовали новый период в истории города. Экономика Катовице превратилась из центра тяжёлой промышленности в «одну из самых привлекательных инвестиционных площадок для отраслей современной экономики в Центральной Европе». В последнее время эффективная инфраструктура города, быстрый прогресс в общем развитии и увеличение офисных площадей сделали Катовице популярным местом проведения бизнеса. Катовицкий выставочный центр (Katowickie Centrum Wystawiennicze) организует ярмарки или выставки и привлекает инвесторов со всего мира. Катовице — центральный город Верхнесилезского промышленного района и главный город Верхнесилезской Конурбации.

В 1999 году Катовице стало центром Силезского воеводства, в 1975—1998 годах было центром Катовицкого воеводства.

Катовице — центр угольной и металлургической промышленности.

Климат 
Климат умеренно континентальный. Средняя температура составляет +8,2 °C (-1,5 °C в январе и до +18 °C в июле). Среднегодовое количество осадков составляет 608,5 мм. Характерные западные слабые ветры дуют со скоростью примерно 2 м/сек.

Транспорт 
Катовице — один из крупнейших транспортных узлов Польши.
 На расстоянии 30 км от города находится Международный аэропорт Катовице.
 В городе расположен железнодорожный вокзал Катовице, обслуживающий более 12 миллионов человек ежегодно. Кроме этого, существует 14 других железнодорожных станций и платформ, в частности, важные станции Катовице-Заводзе и Катовице-Лигота.
 В городе 10 трамвайных линий, входящих в систему «Силезские Трамваи», которая охватывает 13 городов Силезского воеводства. На территории города функционирует более, чем 100 трасс автобусов городской и междугородней коммуникации.

География 
Катовице расположен на Катовицкой возвышенности (нагорье), части Силезских гор, в восточной части Верхней Силезии, на юге Польши, примерно в 50 км к северу от силезских Бескидов (часть Карпатских гор) и примерно в 100 км к юго-востоку от Судетских гор, в центральной части Верхнесилезского угольного бассейна. Город лежит на водоразделе бассейнов Вислы и Одера, по его территории протекает несколько рек, главными из которых являются Рава (приток Брыницы) и Клодница (приток Одера), а также несколько более мелких водотоков.

Катовице — городское сообщество в Силезском воеводстве на юго-западе Польши. Это центральный район Силезской Метрополиса — мегаполис с населением в два миллиона человек. Он граничит с городами Хожув, Семяновице Силезское, Сосновец, Мысловице, Лёдзины, Тыхы, Миколув, Руда Сленска и Челаду.

В пределах 600 км от Катовице находятся столицы шести стран: Берлин, Вена, Прага, Братислава, Будапешт и Варшава.

Демография 
В настоящее время в городе Катовице проживают в основном поляки и этнические силезцы, а также несколько меньшинств немцев, чехов и моравов. Это также делает регион религиозно и культурно разнообразным. На протяжении многих лет это разнообразие сильно отражалось на местной архитектуре, такой, как многоквартирный жилой дом и государственные здания. Недавняя польская перепись показала, что силезцы являются крупнейшим этническим меньшинством в Польше, а немцы занимают второе место в списке. Оба эти меньшинства в основном живут в Силезском регионе. Поэтому это самая многокультурная провинция Польши.

До Второй мировой войны Катовице в основном населяли поляки и немцы. Силезская демографическая перепись 1905 года показала, что немцы составляют почти 75 % от общей численности населения. После поражения Германии в 1945 году немецкое большинство было вынуждено бежать.

Архитектура 
Катовице не строился как средневековый город. Центр города начал формироваться в середине XIX века, когда он был частью Королевства Пруссии и имел этническое немецкое большинство. Здания того времени оформлены в эклектичном стиле (в основном ренессансом с элементами барокко). К концу девятнадцатого века центр назывался «маленьким Парижем» из-за наличия многоквартирных домов в парижском стиле. Примеры модернизма, особенно Интернационального стиля и вдохновлённой архитектурой Баухауза, все ещё сосуществуют с современными офисными зданиями в центральной части Катовице. В 1950-х — 1980-х годах во внутренних пригородах было построено много социалистических многоквартирных домов. Известные примеры этого периода включают многоцелевой комплекс арены под названием Сподек и части района Козютки.

Катовице — один из немногих городов Польши, где присутствуют почти все архитектурные стили. Например, рыночная площадь в Катовице (польский: Rynek Katowicki) окружена огромным большинством зданий и сооружений, представляющих такие стили, как неоклассицизм, модернизм, социалистический реализм. В некоторых квартирах есть неоготические элементы, которые являются выдающимся примером такого типа в Центральной и Восточной Европе. Очертания улиц, особенно в старых внутренних районах, очень напоминают те, что были в Париже. Репрезентативные бульвары и променады были созданы, несмотря на сильный промышленный характер города. Они, однако, в основном украшали центр города, а не внешний пригород рабочего класса.

Многие старые здания были снесены в 1950-х годах, чтобы освободить место для современных блоков.

Экономика 
Катовице — крупный угледобывающий и сталелитейный центр. Он имеет несколько угольных шахт (шахта Уйек, шахта Мысловице-Весола, шахта «Вечзорек», шахта «Мурки», шахта «Сташич»), организованных в профсоюзы — компания «Катовицкая угольная компания» (pl: Katowicki Holding Węglowy), два металлургических завода (Huta Baildon, Huta Ferrum) и один литейный цех цветных металлов (Huta Metali Nieżelaznych Szopienice).

Катовице — крупный торгово-выставочный центр. Каждый год на Катовицкой международной ярмарке и в Сподеке проводятся десятки международных торговых ярмарок. Катовице имеет второй по величине бизнес-центр в Польше (после Варшавского бизнес-центра). Небоскребы стоят вдоль улиц Хоржовска, Корфантего и Родженского. Самые новые офисные здания — Хорзовская 50, небоскрёб Алтус и башни Силезии.

Катовице является резидентом Особой экономической зоны Катовице (Катовицкая специальная стрела-экония).

Уровень безработицы является одним из самых низких в Польше — 2 % (2008 год). Город по-прежнему характеризуется силой рабочего класса и привлекает многих людей из соседних городов и стран.

Образование 

Катовице — крупный научный центр. В городе находится более 20 вузов с общим числом студентов свыше 100000, среди них:
 Силезский университет в Катовице
 Экономический университет в Катовице
 
 
 Университет социальной психологии и гуманитарных наук
 Музыкальная академия имени Кароля Шимановского
Также имеются:
 около 80 старших школ
 35 гимназий
 55 начальных школ
 около 50 библиотек, в том числе

События и достопримечательности 
 28 мая — ежегодный праздник Кашанки ().
 Одна из достопримечательностей города — большой спортивный комплекс «Сподек».
 14 мая 2014 года — демонтирован памятник Советским солдатам, погибшим во время Второй мировой войны.
 Ежегодно в Катовице проводится чемпионат мира IEM Katowice по киберспортивным дисциплинам: Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive, Hearthstone, Heroes of the Storm, StarCraft II, Overwatch и League of Legends.

Города-побратимы 
 : Кёльн
 : Острава
 : Мобил (Алабама)
 : Сент-Этьен
 : Оденсе
 : Мишкольц
 : Гронинген
 : Южный Дублин
 : Шэньян
 : Донецк

Фотографии

См. также 
 Большая синагога в Катовице
 Парашютная вышка в Катовице
 Гишовец

Примечания

Ссылки 
 
 Коммерческий сайт города
 О Катовице

 
Объекты, названные в честь Иосифа Сталина
Бывшие немецкие города
Бывшие города Германии
Города на правах повета Силезского воеводства
Бывшие внерайонные города Германии, перешедшие другим государствам
Воеводские центры Польши
Города, которые ранее назывались в честь людей